Tête-à-Tête steht für:

 Tête-à-Tête, vertrauliches Zwiegespräch oder Stelldichein
 Tête-à-tête (Sitzmöbel), kleines Sofa
 Tête à Tête, Kurzfilm von Valentino Weibel (2006)
 tête-à-tête (Festival), Straßentheaterfestival in Rastatt, Baden-Württemberg
 Tête-à-Tête, Formationen beim Boule, siehe Boule-Spiel #Mannschaften und Formationen
 tête-à-tête, kleiner Tischläufer
 tête-à-tête, mehrteiliges Frühstücksgeschirr

Siehe auch: